Даниэла Гантухова — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка соревнований — Мария Шарапова — защищала свой титул в качестве первой сеянной, но уступила в четвёртом круге.

Общая информация 
Словачка Даниэла Гантухова прервала серию из четырёх поражений в финалах турниров ассоциации, выиграв свой второй одиночный титул в профессиональном туре. Обе победы пришлись на турнир в Индиан-Уэллсе.

Посев 
Все сеянные теннисистки начинают турнир со второго круга.

  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Светлана Кузнецова (Финал)
  Мартина Хингис (Четвёртый раунд)
  Надежда Петрова (Четвёртый раунд)
  Елена Дементьева (Отказ)
  Николь Вайдишова (Четвертьфинал)
  Елена Янкович (Четвёртый раунд)
  Анна Чакветадзе (Четвёртый раунд)
  Динара Сафина (Третий раунд)
  Ана Иванович (Четвёртый раунд)
  Шахар Пеер (Четвертьфинал)
  Ли На (Полуфинал)
  Татьяна Головин (Четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова (Титул)
  Вера Звонарёва (Четвертьфинал)
  Ай Сугияма (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли ''(Четвёртый раунд)

<li> Франческа Скьявоне (Третий раунд)
<li> Луция Шафаржова (Третий раунд)
<li> Татьяна Гарбин (Третий раунд)
<li> Саманта Стосур (Третий раунд)
<li> Чжэн Цзе (Второй раунд)
<li> Алёна Бондаренко (Третий раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
<li> Мария Кириленко (Третий раунд)
<li> Ольга Пучкова (Второй раунд)
<li> Северин Бремон (Второй раунд)
<li> Мартина Мюллер (Третий раунд)
<li> Меганн Шонесси (Второй раунд)
<li> Пэн Шуай (Третий раунд)
<li> Флавия Пеннетта (Второй раунд)
<li> Роберта Винчи (Второй раунд)
<li> Сибиль Баммер (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Секция 2

Секция 4 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=Четвёртый круг

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Т.Сунь
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=7| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К.Шпрем
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А.Жидкова
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А.Радваньская
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Е.Бирнерова
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Pacific Life Open 2007